Prinsenstraat (Amsterdam)
 Prinsenstraat (Bredevoort)
 Prinsenstraat (Dordrecht)
 Prinsenstraat (Enkhuizen)
 Prinsenstraat (Haarlem), een geplande straat in Haarlem
 Prinsenstraat (Kampen)
 Prinsenstraat (Paramaribo)
 Prinsenstraat (Utrecht)
 Prinsenstraat (Paramaribo), Suriname